Иван Иванович Билык (; ) — украинский и советский писатель-романист, переводчик.

Биография 
Родился 1 марта 1930 года в селе Градижск (ныне Глобинский район, Полтавская область, Украина). После окончания школы два года работал учителем в селах Черниговской области. Пытался поступить на исторический факультет, затем обучался на факультете журналистики КГУ имени Т. Г. Шевченко, с 1961 года в редакциях ряда украинских республиканских газет.

Умер 27 ноября 2011 года. Похоронен в Киеве на Лесном кладбище.

Творчество 
Литературный дебют Ивана Билыка состоялся в 1956 году.

Автор украинских исторических романов советских времён — «Меч Арея» (1972) и «Похороны богов» (1986).

Вскоре после выхода «Меч Арея» был запрещён по указанию ЦК Компартии Украины — за «неправильную трактовку истории»: его изъяли из библиотек, а нераспроданные экземпляры — из книжных магазинов (власти успели уничтожить 5 тысяч экземпляров из 65 тысячного тиража). Писатель был уволен с работы в редакции «Литературной Украины», более 3,5 лет был безработным. Лишь в 1976 ему удалось устроиться в редакцию журнала «Всесвіт» на должность секретаря-машиниста, он был лишён права печататься, подвергся травле в прессе.

После выхода книги в СССР она была переиздана за рубежом — в Канаде, Америке, Великобритании и других странах. В период «перестройки» в 1990 году книга была реабилитирована и переиздана. В настоящее время выдержала 15 переизданий (в том числе 9 — за рубежом).

Член Союза писателей Украины (1967).

Избранные произведения 
 Яр (1958, издан в 2008)
 Танго (1968) — роман о жизни украинской эмиграции.
 Меч Арея (1972) — роман,
 День рождения Золотой рыбки (роман, 1977) — о строительстве ГЭС, нарушающего экологию, в котором затронуты проблемы ответственности личности перед обществом и природой.
 Земля Королевы Мод (1982) — роман о человеке, который сохраняет достоинство и честь в самые сложные моменты своей жизни.
 Похороны богов (1986) — роман о событиях IX—X веков на землях Киевской Руси.
 Золотой Ра (1989) — «Истории» Геродота в свободном пересказе.
 Скифы (Трилогия о легендарном путешествии Геродота в Скифию):
 Дикие белые кони (1989)
 Не раздражайте грифонов (1993)
 Царь и раб (1992).
 Царь, которого выкормила собака и Дары скифов — исторические повести (составные части книги «Золотой Ра»).
 Аксиомы недоказанных традиций — послесловие к роману «Меч Арея».

Перевёл на украинский язык почти три десятка романов и повестей современных болгарских писателей (Э. Коралова, Э. Станева, П. Вежинова, А. С. Гуляшки, И. Давидкова, И. Петров, К. Калчева, Б. Димитровой, Б. Райнова, М. Марчевского и др.).

Иван Билык был в числе 29 авторов, удостоенных литературной награды «Золотые писатели Украины». Эта премия вручалась впервые и только тем писателям, чьи романы вышли в форме бумажной книги суммарным тиражом на Украине и за её пределами более 100 тысяч экземпляров за период с начала 2000 до настоящего времени.

Награды и премии 
 Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1991) — за историческое произведение «Золотой Ра»
 Всеукраинская литературная премия за лучший роман года (произведение «Не раздражайте грифонов», 1993)
 литературная премия имени М. П. Старицкого (1994)
 литературная награда «Золотые писатели Украины» (укр. Золоті письменники України) (2012).

Ссылки 

 Некролог

Авторы исторических романов
Выпускники Киевского университета
Похороненные на Лесном кладбище (Киев)